Die PTO Championship 2020 im Rahmen der Challenge Daytona waren die ersten Championships (Weltmeisterschaften) der Professional Triathletes Organisation (PTO) mit einem Teilnehmerlimit von 120 Profiathleten und Profiathletinnen. Sie wurden am 6. Dezember 2020 auf dem Daytona International Speedway in Daytona Beach im US-Bundesstaat Florida ausgetragen.

Organisation 
Geschwommen wurden zwei Runden im Lake Lloyd im Inneren des Superspeedways, Rad gefahren 20 Runden mit je vier Kilometer Länge auf dem Speedway und gelaufen ebenfalls im Inneren des Speedways. Die PTO verteilte insgesamt auf die Profiathleten und Profiathletinnen ein Preisgeld von 1,15 Millionen US-Dollar, wovon die Erstplatzierten 100.000, die Zweitplatzierten 70.000 und die Drittplatzierten 50.000 erhielten. 

Der Wettkampf wurde von der Sportschau per Livestream in Deutschland übertragen, kommentiert von Dirk Froberg und Ralf Scholt.

Ergebnisse

Männer

Frauen

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Daytona Beach
Triathlon (Vereinigte Staaten)
Challenge-Wettbewerb